Il concerto – album del 2006 di Alessio
Il concerto – film del 2009 diretto da Radu Mihăileanu
Concerto a tre – conosciuto anche come Il concerto,  dipinto di Jan Vermeer del 1665

Pagine correlate 
Concerto (disambigua)